Wenrich ist der Name folgender Personen:

 Wenrich von Trier  († nach 1090; auch Winrich von Trier), Leiter der Schule an der Trierer Domkirche
 Johann Georg Wenrich (1787–1847), österreichischer evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Percy Wenrich (1887–1952), US-amerikanischer Komponist von Ragtime und populärer Musik

Siehe auch:
 Winrich